Унтердитфурт () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Ротталь-Инн. Население составляет 2090 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 27,49 км². Официальный код — 09 2 77 151.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии